Baga — tipo de fruto carnudo simples
Baga (uva) — casta de uva
Baga (deus) — divindade hindu
Bago (projétil) — tipo de projétil de munição de espingarda

Toponímia 
Bagà — município da Catalunha, Espanha
Bago (Negros Ocidental) — cidade das Filipinas

Birmânia 
Pegu (região) — ou Bago; região da Birmânia
Bago (distrito)
Bago (município)
Pegu — capital das subdivisões homónimas

Desambiguações de topônimos